Bathyleberis är ett släkte av kräftdjur. Bathyleberis ingår i familjen Cylindroleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Bathyleberis